Финал Кубка шотландской лиги 1956 года — финальные встречи розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1956/57, в которых встречались клубы «Селтик» и «Партик Тисл». Первый матч, состоявшийся 27 октября 1956 года, закончился с ничейным счётом 0:0. В переигровке сильнее оказались футболисты «Селтика». Итоговый результат — 3:0 в пользу подопечных Джимми Макгрори.

Путь к финалу

«Селтик»

«Партик Тисл»

Отчёты о матчах

Первый матч

Переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт первого матча на Soccerbase.com
 Отчёт переигровки на Soccerbase.com

1956
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Партик Тисл»
Футбол в Европе в 1956 году
События 27 октября
События 31 октября
Октябрь 1956 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1956 году